Силлери (Sillery, современное написание Сийери) — французская коммуна близ Реймса.
 Силлери, Никола Брюлар де (Nicolas Brulart de Sillery; 1544—1624) — французский дипломат и хранитель гос. печати.

Примечания